Kabinett Tăriceanu steht für folgende Regierungen Rumäniens:
 Kabinett Tăriceanu I
 Kabinett Tăriceanu II (2007/2008)